zgoda –  występuje, kiedy jedna osoba dobrowolnie zgadza się z propozycją lub życzeniem innej osoby. Jest to określenie z języka potocznego, ze specyficznymi definicjami stosowanymi w takich dziedzinach jak prawo, medycyna, badania naukowe i relacje seksualne

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 12, w tym 9 podstawowych
 Zgoda – część miasta  Świętochłowice
 Zgoda – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Aleksandrów Kujawski
 Zgoda – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Łaziska
 Zgoda – część wsi Plecka Dąbrowa woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Bedlno
 Zgoda – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Łanięta
 Zgoda – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Żychlin
 Zgoda – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Bielawy
 Zgoda – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Jarosław
 Zgoda – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Braniewo
 Zgoda – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Stare Miasto
 Zgoda – część wsi Szewce w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Buk
 Zgoda – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Myślibórz

Inne 
 Zgoda – film polski
 Zgoda – utwór poetycko-publicystyczny Jana Kochanowskiego
 Zgoda – rozebrana wąskotorowa stacja kolejowa w Świętochłowicach, w województwie śląskim, w Polsce

Zobacz też 
 Zgoda Chodecz Beach Soccer Team – klub piłki nożnej plażowej
 Zgoda (obóz pracy)
 ZUT Zgoda – huta